Per Lundström kan syfta på:

* Per Lundström (1910–2000), svensk läkare
 Per Lundström (1922–1992), svensk arkeolog